Сегура-де-Леон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тентудия. Занимает площадь 106 км². Население — 2115 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 113 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса